The Hills Have Eyes (1977), een horrorfilm van Wes Craven uit 1977
The Hills Have Eyes (2006), een remake van deze film uit 2006